

Codici 
 GBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Negarbo (Papua Nuova Guinea)

Cinema
G.B.F. – film del 2013 diretto da Darren Stein